KRM steht als Abkürzung für:

 Kardex, Remstar, Megamat, welche die Geschäftseinheit KRM des Schweizer Unternehmen Kardex bilden
 Konseilu Revolusionariu Maubere, eine paramilitärische Organisation in Osttimor
 Koordinierungsrat der Muslime in Deutschland
 Kreditrisikomanagement
 Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main

KRM